Valea Rece ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Rece (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Valea Rece (Mureș), Dorf im Kreis Mureș